La Liga ACB 1994-1995 è stata la 39ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile.

La stagione si è conclusa con il Barcellona vincitore del suo ottavo titolo, e la retrocessione in LEB di Leche Río Breogán e Pamesa Valencia.

Risultati

Stagione regolare

Play-out

Verdetti: Leche Río Breogán e Pamesa Valencia retrocesse in Liga EBA

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
Liga ACB MVP:  Arvydas Sabonis, Real Madrid
Liga ACB MVP finali:  Michael Ansley, Unicaja Málaga

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
1995